Lieskovec ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Zvolen, siehe Lieskovec (Zvolen)
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Lieskovec (Humenné)

Der erstgenannte Ort liegt im Banskobystrický kraj, der zweite im Prešovský kraj.